Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1988 wurde vom 16. bis 17. Februar im Skigebiet Nakiska ausgetragen. Es war die erste Austragung dieser Disziplin bei Olympischen Winterspielen seit den Winterspielen 1948.

Das Rennen bestand aus einem Abfahrtslauf und zwei Slalomläufen. Die Zeit im Abfahrtslauf sowie die Gesamtzeit aus beiden Slalomläufen wurden in Punkte umgerechnet, Sieger wurde der Athlet mit den wenigsten Punkten.

Pirmin Zurbriggen, der bereits Gold in der Abfahrt und Silber im Riesenslalom gewonnen hatte, war nach dem Abfahrtslauf in Führung, jedoch schied er im zweiten Durchgang des Slaloms aus. Olympiasieger wurde Hubert Strolz aus Österreich, vor seinem Landsmann Bernhard Gstrein. Der Schweizer Paul Accola beendete das Rennen auf dem Bronzerang. Michael Mair trat wegen eines Sturzes in der Abfahrt nicht an. Der Luxemburger Marc Girardelli fehlte ebenfalls, sein Vater Helmut gab im ZDF-Studio am 16. Februar an, dass eine Ellbogenverletzung vorliege, Marc habe sich in der Abfahrt in Leukerbad bei einem Sturz auf die Stahlkanten des eigenen Ski die Sehnen am Ellbogen halb durchgeschnitten. Allerdings wurden die wirklichen Gründe für den Rückzug in einem handfesten Krach zwischen den Girardellis und der Skifirma Atomic vermutet.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Alpine Kombination (Männer)